Galgenbach ist ein Gewässername:

 Galgenbach (Fichtelnaab), rechter Zufluss der Fichtelnaab an der Bruckmühle, Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Galgenbach (Große Mühl), linker Zufluss der Großen Mühl in Schlägl, Gemeinde Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Galgenbach (Hasselbach), linker Zufluss des Hasselbachs in Somborn, Gemeinde Freigericht, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Galgenbach (Leukbach), linker Zufluss des Leukbachs nahe der Römischen Villa Borg bei Oberleuken, Gemeinde Perl, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Galgenbach (Moosach), rechter Zufluss der Moosach bei Pulling, Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Galgenbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zum Oberrhein bei Scherzheim) in Freistett, Stadt Rheinau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Galgenbach (Peene), rechter Zufluss der Peene nördlich des Kummerower Sees, Mecklenburg-Vorpommern 
 Galgenbach (Rhein), linker Zufluss des Rheins gegenüber der Loreley beim Stadtteil An der Loreley, St. Goar, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Galgenbach (Röthenbach), rechter Zufluss des Röthenbachs (zur Haidenaab) bei Dürnast, Gemeinde Weiherhammer, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Galgenbach (Schwarzer Regen), rechter Zufluss des Schwarzen Regens bei Wickersdorf, Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Galgenbach (Verlorener Bach), Abschnittsname des rechten Teilungslaufs des Oberlaufs Verlorener Bach der Friedberger Ach etwas abwärts von Unterbergen, Gemeinde Schmiechen, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

 Galgenbächel, rechter Zufluss der Oos im kreisfreien Baden-Baden, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Galgengraben
 Galgenwasser